

Film 
Calendar Girl – film del 1947 diretto da Allan Dwan, con Gail Patrick, Kenny Baker, Victor McLaglen, Irene Rich
La troviamo a Beverly Hills (Calendar Girl) – film del 1993 diretto da John Whitesell, con Jason Priestley, Jerry O'Connell, Joe Pantoliano, Steve Railsback
Calendar Girl – film del 2011 diretto da Derek Lindeman, con Corbin Bernsen, Gilbert Gottfried, Brian O'Halloran, Al Snow

Titoli simili
The Calendar Girl – film del 1917 diretto da Rollin S. Sturgeon
Calendar Girls – titolo di un film del 2003 
Calendar Girls – titolo di un film del 2015

Musica 
Calendar Girl – album discografico di Julie London, pubblicato da Liberty Records (1956)
Calendar Girl – brano musicale di Neil Sedaka, pubblicato da RCA Victor (1961)
Calendar Girl – album discografico di Sophie Monk, pubblicato da Warner Music (2003)
Calendar Girl – titolo di una traccia dell'album discografico Set Yourself on Fire (2004)

Altro 
Calendar Girl – serie letteraria di quattro romanzi di Audrey Carlan, pubblicata da Arnoldo Mondadori Editore
Calendar Girl – serie televisiva prodotta da American Broadcasting Company